Криль (от , мелочь) — собирательное название мелких морских планктонных ракообразных (рачков) промысловых размеров (10—65 мм), образующих промысловые скопления в поверхностных слоях воды умеренных и высоких широт океанов обоих полушарий.

Видовой состав 
Промысел криля в небольших масштабах вёлся с XIX века, однако промышленные масштабы приобрёл лишь со второй половины XX века, особенно с началом промысла в антарктических водах в начале 1970-х СССР и Японией, видовой состав при этом не специфицировался. Поскольку скопления, имеющие промысловое значение, в антарктических водах образуют как представители отрядов эвфаузиевых (роды Thysanoessa и Euphausia) и бокоплавов (род Themisto подотряда гиперииды) — в первую очередь антарктического криля Euphausia superba и гиперииды Themisto gaudichaudii, то первоначально под определение промыслового криля попадал достаточно широкий диапазон различных видов, так, в БСЭ в состав криля включены и бокоплавы-гиперииды, однако при дальнейшем развитии промысла и детализации видового состава, связанного в том числе с лицензированием вылова, под крилем стали подразумеваться прежде всего, а затем, в некоторых случаях и исключительно, эвфаузииды.

В настоящее время промысловые названия криля даются по географическому виду промысла. Наибольшее значение имеет «антарктический криль», к которому относят до 80 видов нектонных ракообразных (из них около 30 видов представлены эвфаузиидами), среди которых основным является одноимённый вид, чьи особи достигают в размере 6,5 см, внесённый в список промысловых видов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Тихоокеанский криль представлен несколькими основными промысловыми видами:
 Euphausia pacifica с ареалом, простирающимся в северной части Тихого океана от Японии до побережья южной Калифорнии и побережья Канады является объектом промысла у берегов Японии и Британской Колумбии.
 Euphausia nana, ареал — воды южной Японии и Восточно-Китайского моря, промысел ведётся у берегов Японии.
 Nyctiphanes australis, обитающая в водах Юго-Восточной Австралии, Тасмании и Новой Зеландии.

Несколько промысловых видов рода Thysanoessa распространены в холодных водах северных частей Атлантики и Тихого океана:
 Thysanoessa inermis — промысел ведётся у побережья Японии и в заливе Святого Лаврентия.
 Thysanoessa raschii — распространена в арктических водах, промысел ведётся в заливе Святого Лаврентия, предложена к промыслу как вид, имеющий коммерческий потенциал.

Meganyctiphanes norvegica, норвежский криль, имеет наиболее обширный ареал в атлантических водах северного полушария — от субарктических вод Гренландии, Исландии и Норвегии до умеренно тёплых вод — от мыса Хаттерас у американского побережья на западе до Средиземноморья на востоке. Промысел ведётся в основном в заливе Святого Лаврентия.

Перечень различных таксонов объединяемых народным, промысловым или иным собирательным названием «Криль»
 Отряд 
 Семейство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Семейство 
 
 Отряд 
 Семейство

Значение криля в океанических экосистемах 
Криль, находясь в начале многих пищевых цепей, является основой ряда океанических экосистем (например, прибрежных экосистем Антарктиды): питаясь фитопланктоном и мелким зоопланктоном, он, в свою очередь, служит пищей усатых китов, тюленей-крабоедов, пелагических рыб и некоторых птиц.

Промысел 

Промышленный лов криля в настоящее время осуществляется в антарктических водах и у побережья Японии; мировая добыча криля в начале XXI века оценивается в 150—200 тыс. тонн.

Промысел Антарктического криля ведётся исключительно в зоне Антарктиды согласно квотам, размер которых определяет Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ).

АНТКОМ была создана в 1982 году на основе международной Конвенции по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. Данная международная организация не только регулирует вылов животных, но и отвечает за сохранение морских экосистем Антарктики, используя экосистемный подход к управлению ими.

Вылов криля щадящим, безопасным и экологически чистым способом, является основным требованием АНТКОМ.
АНТКОМ также определяет размер квот на вылов криля для стран — её членов. Квоты рассчитаны исходя из того, какое количество криля потребляется китами, морскими млекопитающими и пингвинами.

Сезон ведения промысла начинается 1-го декабря и заканчивается 30-го ноября следующего года. Предельно допустимый объём вылова криля в 2014 г. составил 620 тыс. тонн. Этот уровень базируется на историческом максимуме ежегодного вылова в регионе 48 (место, в котором происходит наибольшая добыча криля) и является показателем того, сколько криля может быть выловлено прежде, чем будут задействованы специальные меры управления ресурсами.

Промысел ведётся специальными суднами — траулерами, которые представляют собой огромные плавучие заводы, на которых выловленный криль может замораживаться, перерабатываться в крилевую муку и/или крилевый жир, а также из него могут производиться Омега-3 капсулы и пищевые добавки.
Системы вылова и переработки криля у каждого траулера разработаны собственными специалистами и являются своеобразными ноу-хау. Поиск криля ведётся специальными гидроакустическими приборами.

В 2014 году промысел вёлся шестью странами: Украиной, Польшей, Норвегией, Китаем, Кореей, Чили.
Единственная из бывших республик СССР, которая возобновила вылов криля после его распада — Украина (ОАО «Интеррыбфлот»). Траулер компании под названием «Море Содружества» был модернизирован в январе 2013 года и на сегодняшний день является вторым по величине траулером, ведущим промысел криля в водах Антарктики.

Значение и применение 
Мясо криля — природный источник белка, жира (полиненасыщенных жирных кислот), витаминов и минералов. Продукт богат магнием, марганцем, медью, цинком, фосфором, хромом, что позволяет улучшить выработку в организме гормонов и ферментов, нормализовать обмен веществ. Мясо криля рекомендуется употреблять в салатах с добавлением яиц, орехов, лимона и различных зелёных овощей.

Примечания

Литература 
 Stephen Nicol, Yoshinari Endo. Krill Fisheries of the World. FAO Fisheries technical paper 367. 1997

Высшие раки
Организмы, испускающие биолюминесцентное свечение
Группы организмов